Weiß-Erle oder Weißerle ist der Name folgender Baumarten:
 Alnus rhombifolia, nordamerikanische Art
 Grau-Erle (Alnus incana), nord-, mittel- und osteuropäische Art